Pierwsze zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbyły się w niemieckim Klingenthal. Konkurs drużynowy został rozegrany 22 listopada, konkurs indywidualny 23 listopada, natomiast kwalifikacje do konkursu indywidualnego 21 listopada. Inaugurujące sezon zawody drużynowe wygrali gospodarze, z przewagą 39,1 pkt. nad Japończykami oraz o 46,8 pkt. przed Norwegami, natomiast w zorganizowanym dzień później konkursie indywidualnym zwyciężył Czech Roman Koudelka, przed Austriakiem Stefanem Kraftem i Niemcem Andreasem Wellingerem.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Klingenthal

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 

Klingenthal
Puchar Świata w skokach narciarskich w Klingenthal
2014 w Niemczech